Joan Torres Gost, metge i escriptor de sa Pobla
 Joan Torres Mayas, restaurador de molins de les Illes Balears
 Joan Torres i Oliva, sacerdot i biògraf de Sallent
 Joan Torres i Picart, polític català i un dels responsables de la reorganització d'Estat Català el 1936.
 Joan Torres i Vilanova, industrial i polític de la Seu d'Urgell
 Joan Torres i Viza, polític i alcalde de Badalona el 1898